Жозе Кабанис (; 22 марта 1922, Тулуза — 6 октября 2000, Бальма) — французский писатель, эссеист и историк. Член Академии флоралий (1965) и Французской академии (с 1990).

Известный автор морально-психологических романов с элементами автобиографии.

Избранная библиография 

 La Pitié (Schopenhauer, Nietzsche, Max Scheler, Dostoïevski) (1948)
 L’Organisation de l’État d’après La République de Platon et La Politique d’Aristote (1948)
 L’Âge ingrat (1952)
 L’Auberge fameuse (1953)
 Juliette Bonviolle (1954)
 Le Fils (1956)
 Les Mariages de raison (1957)
 Jouhandeau (1959)
 Le Bonheur du jour, (1960),
 Les Cartes du temps, (1962),
 Plaisir et lectures. I. (1964)
 Les Jeux de la nuit (1964)
 Proust et l’écrivain (1965)
 La Bataille de Toulouse (Премия Ренодо) (1966)
 Plaisir et lectures. II. (1968)
 Une vie, Rimbaud (1968)
 Des Jardins en Espagne
 Le Sacre de Napoléon
 Préface du Tome I des œuvres de Julien Green (1972)
 Charles X, roi ultra (1974)
 Saint-Simon l’admirable (1974)
 Saint-Simon ambassadeur (1974)
 Les Profondes Années (1976)
 Michelet, le prêtre et la femme (1978)
 Petit entracte à la guerre (1980)
 Lacordaire et quelques autres (1982)
 Préface aux Conférences de Lacordaire à Toulouse
 Le Musée espagnol de Louis-Philippe. Goya (1986)
 Préface aux Affaires de Rome, de Lamennais (1986)
 L’Escaladieu (1987)
 Pages de journal (1987)
 Pour Sainte-Beuve
 Chateaubriand, qui êtes-vous ? (1988)
 Préface de La Correspondance Lacordaire-Montalembert (1989)
 L’Âge ingrat, réédition de l’ensemble du cycle (1989)
 Préface du Tome II des Œuvres de Julien Green (1990)
 Le Crime de Torcy, suivi de Fausses nouvelles (1990)
 En marge d’un Mauriac (1991)
 Mauriac, le roman et Dieu (1991)
 Préface à un choix de pages du Temps immobile, de Claude Mauriac (1993)
 Préface à Dits et inédits, de Bussy-Rabutin (1993)
 Dieu et la NRF, 1909—1949 (1994)
 Le Diable à la NRF, 1911—1951 (1996)
 Autour de Dieu et le Diable à la NRF (1996)
 Magnificat (1997)
 Jardins d’écrivains (1998)
 Julien Green et ses contemporains, le cas Mauriac (1998)
 Le Sacre de Napoléon (1998)
 Entretien (with Chateaubriand) (1998)
 Lettres de la Forêt-Noire, 1943—1998 (2000)

Награды и премии 
 1960 — Prix des Critiques (Премия Критики)
 1964 — Prix des libraires
 1966 — Премия Ренодо
 1974 — Prix des Ambassadeurs
 1974 — Grand Prix de la Critique (Гран-при премии Критики)
 1976 — Большая литературная премия Французской академии

Примечания

Ссылки 
 Jose Cabanis
 Jose Cabanis

Члены Французской академии
Французские писатели XX века